Antonio Ruiz de Montoya puede referirse a:

Antonio Ruiz de Montoya (1582-1652), jesuita peruano.
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Perú.